И́горь Никола́евич Моро́зов:
 Морозов, Игорь Николаевич (1951—2022) — полковник КГБ, поэт, композитор; автор «Батальонной разведки».
 Морозов, Игорь Николаевич (род. 1956) — депутат Государственной думы РФ IV созыва, член Совета Федерации.